Hinterhuber ist ein deutschsprachiger Familienname.

Namensherkunft 
Huber nannte man Bauern, die eine ganze Hube (niederdeutsch Hufe) Ackerland als Grundbesitz besaßen. Der Name geht zurück auf die oberdeutsche Bezeichnung für Hufner.

Der Zusatz Hinter zeigt an, dass es sich um einen lokalisierten Berufsnamen handelt. Das Hof lag/liegt hinter einer Siedlung oder einem Wald.

Namensträger 
 Christoph Hinterhuber (* 1969), österreichisch-italienischer Künstler
 Christopher Hinterhuber (* 1973), österreichischer Pianist
 Hans H. Hinterhuber (* 1938), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Unternehmensberater
 Hartmann Hinterhuber (* 1942), österreichischer Psychiater
 Hermann Hinterhuber (1838–1918), österreichischer Ingenieur und Politiker
 Otto Hinterhuber (1839–1929), österreichischer Geologe

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname